

Jacek Koman (né en 1956) est un acteur.

Vladimir Koman (né en 1989) est un footballeur.

Veronica Koman (née en 1988) est une militante pour les droits de l'homme.

Voir aussi
 
 
Patronyme anglais
Homonymie de patronyme